Název Dolinka má více významů:

obecně
 malá dolina
 Dolinka (Západní Tatry)

obec
 Dolinka (okres Veľký Krtíš) – obec na Slovensku v okrese Veľký Krtíš

vodní tok
 Dolinka (přítok Hronu) – levostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Brezno
 Dolinka (přítok Osrblianky) – levostranný přítok Osrblianky na Slovensku v okrese Brezno
 Dolinka (přítok Turce) – pravostranný přítok Turce na Slovensku v okrese Turčianske Teplice